Магоме́д Ома́ров: 
 Омаров, Магомед Джамалудинович (род. 1939) — доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Государственной премии России.
 Омаров, Магомед Магомедович — заслуженный художник Дагестана, мастер по керамике.
 
 Омаров, Магомед Хасиевич (1902—?) — советский чеченский политический и партийный деятель.
 Омаров, Магомед Шахбанович (род. 1989) — российский боксёр, чемпион Европы.